Джонатон Блум (30 января 1989, Лонг-Бич,США) — американский хоккеист, защитник. Был задрафтован в 2007 году клубом НХЛ «Нэшвилл Предаторз». Выступал на Зимних Олимпийских играх 2018 за сборную США.

С сезона 2015/16 выступал в КХЛ за «Адмирал», с сезона 2017/18 — игрок «Сочи». В настоящее время является игроком клуба «Ферьестад».

Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Адмирал»
Игроки ХК «Сочи»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки «Миннесота Уайлд»
Игроки «Айова Уайлд»
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК «Ферьестад»
Задрафтованные ХК «Нэшвилл Предаторз»